Roberto Álvarez – attore spagnolo
 Roberto Álvarez – allenatore di calcio spagnolo
 Roberto Álvarez – tennista argentino
 Roberto "Bobby" Álvarez – cestista portoricano